Osoby o tym nazwisku:
 Jakob Missia – rzymskokatolicki biskup

Inne:
 Fort.Missia – festiwal sztuki